аш-Шиша́ни, Шишани (иногда ошибочно: аль-Шишани;  — «чеченец») — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на чеченское происхождение (по ар. Чечня — Шишан).

 Мухаммад Башир Исмаил аш-Шишани (род. 1933) — бывший министр сельского хозяйства Иордании (1984—1985) и мэр Аммана (1991—1993).
 Ахмед Арслан Алауддин аш-Шишани (1942—2014) — иорданский военачальник, дивизионный генерал бронетанковых войск, участник арабо-израильских войн.
 Шейх Али Фатхи аш-Шишани — чеченский проповедник, основоположник салафизма (ваххабизма) в Чечне, основатель Исламского военного джамаата Салафи во время Первой Чеченской войны.
 Муслим Абу Валид аш-Шишани (Маргошвили, род. 26 мая 1972) — чеченский полевой командир, один из лидеров повстанческой коалиции Сирии.
 Абу Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили, 1986—2016) — бывший грузинский военнослужащий чеченского происхождения, участник гражданской войны в Сирии, один из лидеров ИГИЛ.
 Арби аш-Шишани — чтец Корана.
 Ахмад Шишани (Ахмед Чатаев, 1980—2017) — один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (1980—2017).
 Абу-Саддам Шишани (род. 1985) — чеченский оппозиционный политик и блогер, правозащитник, активист, политический беженец и диссидент.
 Абдул Хаким Шишани (Рустам Ажиев, род. 1981) — руководитель террористической организации Аджнад аль-Кавказ.
 Хамза Шишани (Вахмурад Хасиев, род. 1986—2019) — военный руководитель террористической организации Аджнад аль-Кавказ.

См. также 
 Чеченский

Примечания